Trump International Hotel and Tower – grattacielo di Chicago
 Trump International Hotel and Tower – grattacielo di New York
 Trump International Hotel and Tower – grattacielo di Vancouver